Großrubatscher ist der Familienname der folgenden Personen:

 Johanna von Isser Großrubatscher (1802–1880), österreichische Zeichnerin und Schriftstellerin
 Walther Großrubatscher (1957–2019), österreichischer Jazzmusiker